

Cinema 
 La notte viene dall'ombra (A Night to Remember) – film del 1943 diretto da Richard Wallace
 Titanic, latitudine 41 nord (A Night to Remember) – film del 1958 diretto da Roy Ward Baker

Letteratura 
 Titanic: la vera storia (A Night to Remember) – libro di Walter Lord del 1955 sull'affondamento del RMS Titanic

Musica 
 A Night to Remember – singolo degli Shalamar del 1982; una cover è presente nell'album X dei Liberty X del 2006
 A Night to Remember – traccia dell'album Inside Information dei Foreigner del 1987
 A Night to Remember – album di Cyndi Lauper del 1989
 A Night to Remember – singolo di Cyndi Lauper del 1989, dall'album omonimo
 A Night to Remember – album di Joe Diffie del 1999
 A Night to Remember – album degli Evergrey del 2005
 A Night to Remember – canzone tratta da High School Musical 3: Senior Year del 2008

Televisione 
 Una notte da ricordare (A Night to Remember) – episodio della terza stagione di Beverly Hills 90210
 L'odore dei ricordi (A Night to Remember) – episodio della terza stagione di Dharma & Greg